Disney est un nom anglophone rendu célèbre par Walt Disney et la société qu'il a fondé.

Patronyme 

 William Disney (1731-1807), clergyman et universitaire anglais ;
 Doris Miles Disney (1907-1976), auteur américain de roman policier ;
 Dorothy Cameron Disney (1903-1992), auteur américain de roman policier ;
 Mike Disney, astronome ;
 , député américain ;
 Agnès Disney, chanteuse mezzo-soprano d'origine belge ;
 Bill Disney (1932-2009), patineur de vitesse américain.

Famille de Walt Disney 

 Walter Elias "Walt" Disney, cofondateur de la Walt Disney Company ;
 Roy Oliver Disney, frère de Walt et cofondateur de la Walt Disney Company ;
 Roy Edward Disney, fils de Roy Oliver.

Voir aussi l'histoire du patronyme.

Toponymes 
Ce nom fait aussi référence à :
 la ville de Norton Disney dans le Lincolnshire, au Royaume-Uni ;
 la ville de  dans l'Oklahoma, aux États-Unis.

Militaire 
 , bombe pour avion anglo-américaine utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sociologie et management des idées 
 Méthode Walt Disney, méthode de créativité.

L'« empire » Disney 
Le nom Disney fait aussi référence aux multiples entités liées à la Walt Disney Company, premier groupe de divertissement au monde, parfois surnommée l'« empire » Disney :

 Walt Disney Pictures, un studio de production cinématographique, filiale de The Walt Disney Company ;
 Walt Disney Studios Burbank, le siège social de The Walt Disney Company et un lieu de production cinématographique, situé à Burbank en Californie ;
 Disney Channel, le nom générique de plusieurs chaînes de télévision détenues par The Walt Disney Company ;
 Disney Music Group, un ensemble de labels musicaux ;
 Walt Disney Records, une société filiale de la Walt Disney Company, rattachée au Disney Music Group qui distribue les productions musicales de Disney ;
 Disney Store, chaîne de boutiques, filiale de The Walt Disney Company ;
 Disneyland Resort, le premier parc à thèmes créé par le groupe, situé en Californie ;
 Walt Disney World Resort, parc à thèmes situé en Floride ;
 Disneyland Paris (détenu par Euro Disney), parc à thèmes situé en Seine-et-Marne ;
 Tokyo Disney Resort (détenu par Oriental Land Company), parc à thèmes situé dans la préfecture de Chiba, au Japon ;
 Hong Kong Disneyland Resort, parc à thèmes situé sur l'île de Lantau, dans le territoire de Hong Kong.
 Disney+, service de streaming

Voir la liste des filiales.